160 rok naszej ery
 160 rok przed naszą erą
 160 liczba naturalna
 galaktyka NGC 160
 planetoida (160) Una
 droga wojewódzka nr 160
 linia kolejowa nr 160
 filatelistyka: blok 160 - Moja ulubiona lektura
 160 eskadra myśliwska
 radziecki odrzutowiec Ła-160
 funkcja skrótu RIPEMD-160
 radziecki bombowiec Tu-160